Лурц — фамилия. Известные носители:

 Лурц, Дагмар (род. 1959) — немецкая (ФРГ) фигуристка-одиночница.
 Лурц, Томас (род. 1979) — немецкий пловец.